Cerezo steht für:

 Cerezo de Río Tirón, Gemeinde in der spanischen Provinz Burgos
 Cerezo (Cáceres), Gemeinde in der spanischen Provinz Cáceres

Cerezo ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Cerezo (* 2003), spanische Taekwondo-Sportlerin
 Andrés Gutiérrez de Cerezo (1459–1503), spanischer Hochschullehrer für Rhetorik und Humanist
 Marco Vinicio Cerezo Arévalo (* 1942), guatemaltekischer Politiker, Präsident der Republik Guatemala (1986–1990)
 María Isabelle Perez Cerezo (* 1976), flämische Sängerin, siehe Belle Pérez
 Mateo Cerezo der Jüngere (1637–1666), spanischer Maler
 Toninho Cerezo (* 1955), brasilianischer Fußballspieler und -trainer